Francesco Molinari – calciatore italiano (1897-1961)
Francesco Molinari – golfista italiano (1982)
Francesco Molinari – politico italiano
Francesco Molinari – velocista sammarinese